Брассавола () — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия — B.

Род Brassavola включает 20 видов, распространённых в Центральной и Южной Америке.

Эпифиты или литофиты.

Некоторые представители рода и гибриды с их участием популярны в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также широко представлены в ботанических садах.

Синонимы 
 Epidendrum L., 1753
 Lysimnia Raf., 1838
 Tulexis Raf., 1838

Этимология и история описания 
Назван в честь Антонио Музы Бразаволы (1500—1555) — ботаника и профессора логики, физики и медицины Феррарского университета.

Морфологическое описание 
Симподиальные растения средних или крупных размеров.

Псевдобульбы цилиндрические, заострённые на верхушке. Несут 1—3 кожистых цилиндрических, остроконечных листа.

Соцветия верхушечное или боковое, представляет собой малоцветковую кисть.

Цветки средних или крупных размеров, чаще зелёные, жёлто-фиолетовые или белые. Чашелистики и лепестки узкие, удлинённые, сходные по форме и окраске, торчащие.

Губа широкая, обратнояйцевидная, в нижней части трубчатая, цельная или с бахромчатыми краями.

Колонка прямо выступающая над губой, короткая.

Поллиниев — 8.

Виды 

Список видов по данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Brassavola acaulis Lindl. & Paxton, 1851
 Brassavola cucullata (L.) R.Br. in W.T.Aiton, 1813 
 Brassavola duckeana Horta, 1937
 Brassavola fasciculata Pabst, 1955
 Brassavola filifolia Linden, 1881
 Brassavola flagellaris Barb.Rodr., 1882
 Brassavola fragans Barb.Rodr., 1877
 Brassavola gardneri Cogn. in C.F.P.von Martius & auct. suc. (eds.), 1902
 Brassavola gillettei H.G.Jones, 1967
 Brassavola grandiflora Lindl., 1839
 Brassavola harrisii H.G.Jones, 1968
 Brassavola martiana Lindl., 1836
 Brassavola nodosa (L.) Lindl., 1831
 Brassavola reginae Pabst, 1978
 Brassavola retusa Lindl., 1847
 Brassavola revoluta Barb.Rodr., 1882
 Brassavola rhomboglossa Pabst, 1979
 Brassavola subulifolia Lindl., 1831
 Brassavola tuberculata Hook., 1829
 Brassavola venosa Lindl., 1840

Охрана исчезающих видов 
Все виды рода Brassavola входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

В культуре 
Температурная группа для большинства видов теплая или умеренная.

Большинство видов светолюбивы, их можно выращивать в летний период без притенки.

Посадка в корзинку для эпифитов, пластиковый или керамический горшок.Субстрат должен быть хорошо аэрируемый. Обычно используют смесь сосновой коры средней фракции (кусочки от 0,5 до 1,0 см) с битым кирпичом и древесным углём. Для повышения влагоёмкости добавляют сфагнум.

Большинство видов не переносят застоя влаги. Между поливами субстрат должен успеть почти полностью просохнуть.

Относительная влажность воздуха от 85-90 %.

В период покоя растения содержат в более прохладных условиях и сокращают полив.

Болезни и вредители

Искусственные межродовые гибриды 

По данным The International Orchid Register.
 Brassavola × Barkeria = Brassokeria
 Brassavola × Barkeria × Cattleya × Epidendrum × Laelia × Sophronitis = Trisuloara
 Brassavola × Barkeria × Encyclia = Baravolia
 Brassavola × Barkeria × Encyclia × Epidendrum = Kerchoveara
 Brassavola × Barkeria × Epidendrum = Hummelara
 Brassavola × Broughtonia = Brassotonia
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya = Stellamizutaara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Caularthron = Youngyouthara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Encyclia = Nebrownara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Epidendrum × Laelia = Hattoriara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Epidendrum × Laelia × Sophronitis = Vacherotara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Guarianthe × Rhyncholaelia × Sophronitis = Ingramara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Laelia = Otaara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Laelia × Myrmecophila = Siebertara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Laelia × Prosthechea = Keishunara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Laelia × Sophronitis = Hasegawaara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Rhyncholaelia × Sophronitis = Harrisara
 Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Sophronitis = Bertara
 Brassavola × Broughtonia × Encyclia = Encytonavola
 Brassavola × Broughtonia × Epidendrum = Wooara
 Brassavola × Broughtonia × Guarianthe = Broanthevola
 Brassavola × Broughtonia × Guarianthe × Sophronitis = Drewettara
 Brassavola × Broughtonia × Sophronitis = Brasophonia
 Brassavola × Cattleya = Brassocattleya
 Brassavola × Cattleya × Caularthron = Brassacathron
 Brassavola × Cattleya × Caularthron × Guarianthe × Laelia × Rhyncholaelia × Sophronitis = Haywoodara
 Brassavola × Cattleya × Caularthron × Laelia × Myrmecophila = Rolfwilhelmara
 Brassavola × Cattleya × Caularthron × Sophronitis = Ashworthara
 Brassavola × Cattleya × Domingoa × Epidendrum × Laelia = Kawamotoara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia = Encyleyvola
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Guarianthe = Lesueurara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Guarianthe × Laelia = Pynaertara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Guarianthe × Laelia × Rhyncholaelia × Sophronitis = Belgeara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Guarianthe × Rhyncholaelia × Sophronitis = Beranekara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Guarianthe × Sophronitis = Hrubyara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Laelia = Bergmanara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Laelia × Prosthechea = Orpetara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Laelia × Sophronitis = Meadara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Rhyncholaelia × Sophronitis = Hollingtonara
 Brassavola × Cattleya × Encyclia × Sophronitis = Hanburyara
 Brassavola × Cattleya × Epidendrum = Vaughnara
 Brassavola × Cattleya × Epidendrum × Laelia × Sophronitis = Rothara
 Brassavola × Cattleya × Epidendrum × Sophronitis = Leemannara
 Brassavola × Cattleya × Epidendrum × Tetramicra = Estelaara
 Brassavola × Cattleya × Guarianthe = Brassocatanthe
 Brassavola × Cattleya × Guarianthe × Laelia × Rhyncholaelia × Sophronitis = Rehderara
 Brassavola × Cattleya × Guarianthe × Laelia × Sophronitis = Paynterara
 Brassavola × Cattleya × Guarianthe × Prosthechea × Sophronitis = Corningara
 Brassavola × Cattleya × Guarianthe × Rhyncholaelia = Cahuzacara
 Brassavola × Cattleya × Guarianthe × Rhyncholaelia × Sophronitis = Baraniara
 Brassavola × Cattleya × Guarianthe × Sophronitis = Powellara
 Brassavola × Cattleya × Laelia = Brassolaeliocattleya
 Brassavola × Cattleya × Laelia × Myrmecophila = Jellesmaara
 Brassavola × Cattleya × Laelia × Myrmecophila × Prosthechea = Roezlara
 Brassavola × Cattleya × Laelia × Myrmecophila × Pseudolaelia = Hayataara
 Brassavola × Cattleya × Laelia × Myrmecophila × Sophronitis = Millspaughara
 Brassavola × Cattleya × Laelia × Rhyncholaelia × Sophronitis = Wrigleyara
 Brassavola × Cattleya × Laelia × Sophronitis = Potinara
 Brassavola × Cattleya × Myrmecophila × Pseudolaelia × Rhyncholaelia × Sophronitis = Winnara
 Brassavola × Cattleya × Myrmecophila × Pseudolaelia × Sophronitis = Burkinshawara
 Brassavola × Cattleya × Myrmecophila × Rhyncholaelia × Sophronitis = Briggs-Buryara
 Brassavola × Cattleya × Myrmecophila × Sophronitis = Rothschildara
 Brassavola × Cattleya × Prosthechea = Procatavola
 Brassavola × Cattleya × Prosthechea × Sophronitis = Constanciaara
 Brassavola × Cattleya × Psychilis = Psybrassocattleya
 Brassavola × Cattleya × Psychilis × Tetramicra = Donaestelaara
 Brassavola × Cattleya × Rhyncholaelia = Rhynchobrassoleya
 Brassavola × Cattleya × Rhyncholaelia × Sophronitis = Marriottara
 Brassavola × Cattleya × Sophronitis = Rolfeara
 Brassavola × Caularthron = Caulavola
 Brassavola × Caularthron × Guarianthe = Caulrianvola
 Brassavola × Caularthron × Guarianthe × Laelia = Millerara
 Brassavola × Caularthron × Guarianthe × Laelia × Sophronitis = Macmeekinara
 Brassavola × Caularthron × Laelia = Marvingerberara
 Brassavola × Caularthron × Laelia × Sophronitis = Bowringara
 Brassavola × Encyclia = Encyvola
 Brassavola × Encyclia × Epidendrum = Encyvolendrum
 Brassavola × Encyclia × Guarianthe = Guarvolclia
 Brassavola × Encyclia × Sophronitis = Brasophrolia
 Brassavola × Epidendrum = Brassoepidendrum
 Brassavola × Epidendrum × Laelia × Sophronitis = Panczakara
 Brassavola × Epidendrum × Leptotes = Epileptovola
 Brassavola × Epidendrum × Prosthechea = Epithechavola
 Brassavola × Epidendrum × Rhyncholaelia = Rhynchavolarum
 Brassavola × Epidendrum × Sophronitis = Epibrassonitis
 Brassavola × Guarianthe = Brassanthe
 Brassavola × Guarianthe × Laelia = Guarilaelivola
 Brassavola × Guarianthe × Rhyncholaelia = Rhynchovolanthe
 Brassavola × Guarianthe × Sophronitis = Brassophranthe
 Brassavola × Hagsatera = Hagsavola
 Brassavola × Laelia = Brassolaelia
 Brassavola × Laelia × Sophronitis = Lowara
 Brassavola × Leptotes = Leptovola
 Brassavola × Myrmecophila × Sophronitis = Brassophila
 Brassavola × Prosthechea = Prosavola
 Brassavola × Prosthechea × Sophronitis = Prosophrovola
 Brassavola × Psychilis = Psycavola
 Brassavola × Quisqueya = Quisavola
 Brassavola × Rhyncholaelia = Rhynchovola
 Brassavola × Rhyncholaelia × Sophronitis = Rhynchovolitis
 Brassavola × Sophronitis = Brassophronitis
 Brassavola × Tetramicra = Brassomicra

Примечания

Литература 
 Коломейцева Г. Л., Герасимов С. О., «Орхидеи», Издательство Кладезь — Букс, Москва, 2005
 Ежек Зденек, Орхидеи. Иллюстрированная Энциклопедия. Издательство: Лабиринт, 2005 г. ISBN 5-9287-1134-4
 Isobyl la Croix. The New Encyclopedia of Orchids: 1500 Species in Cultivation. Timber Press, 2008 ISBN 0-88192-876-3

Ссылки 
 Фотографии Брассавола на сайте flickr.com
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 
 Таксономия рода Брассавола на сайте Tropicos 
 

Комнатные растения
Орхидные
Травы
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей
Многолетние травы